Víctor Ramos puede referirse a:

 Víctor Alberto Ramos (1945-), geólogo argentino.
 Víctor Jorge Ramos (1954-), periodista, político y documentalista argentino. Hijo de Jorge Abelardo Ramos.
 Víctor Manuel Ramos (1946-), escritor hondureño, miembro de la Academia Hondureña de la Lengua.
 Víctor Rogelio Ramos (1958-), exfutbolista argentino.
 Victor Ramos Ferreira (1989-), futbolista brasileño del Club de Fútbol Monterrey.
 Víctor Ramos (1963-), artista español.
 Víctor Ramos (1977-), arquitecto y empresario español.